Ла Чоза има више значења:

 Ла Чоза (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Чоза (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику